Загайново — деревня в Козульском районе Красноярского края. Входит в Шадринский сельсовет.

История 
Деревня образовалась в 1897 году в результате подселения нескольких семей переселенцев на заимку Загайновых (Загайновы - одни из первых переселенцев, поселившихся в с.Балахтон).

В Загайново переселенцы прибыли из Курской и Могилёвской (Белоруссия) губерний.

Население

Уличная сеть 
Единственная улица в Загайново - ул.Зеленая.

Примечания 

Населённые пункты Козульского района